Tenisový turnaj WTA Internationaux de Strasbourg 2008 se konal ve dnech 19. – 24. května ve francouzském Štrasburku venku na antukových dvorcích jako součást kategorie Tier III. Odměny činily 175 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Marion Bartoliová (2. kolo, skreč)
  Aljona Bondarenková (čtvrtfinále)
  Virginie Razzanová (1. kolo)
  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále, odstoupila)
  Katarina Srebotniková (finále)
  Anabel Medinaová Garriguesová (vítězka)
  Ai Sugijama (čtvrtfinále)
  Jen C’ (2. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=5
| RD1-team1= Katarina Srebotniková
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=68
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Čan Jung-žan
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3=4
| RD1-seed3=6
| RD1-team3= Anabel Medinaová Garriguesová
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Timea Bacsinszká
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3= 
| RD2-seed1=5
| RD2-team1= Katarina Srebotniková
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=64
| RD2-score1-3=0
| RD2-seed2=6
| RD2-team2= Anabel Medinaová Garriguesová
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3='''6
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Čan Jung-žan /  Čuang Ťia-žung (finále)
  Tatiana Perebijnisová /  'Jen C’ (vítězky)
  Janette Husárová /  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Maria Korytcevová /  Vladimíra Uhlířová ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry a kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2008
Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2008